Vitalij Vladimirovič Kutuzov (* 20. března 1980, Pinsk, Bělorusko) je běloruský fotbalista v současnosti hledající angažmá.

Přestupy 
 z BATE Borisov do AC Milan za 3 500 000 eur
 z AC Milan do Sampdoria Janov za 1 500 000 eur
 z Sampdoria Janov do FC Parma za 2 000 000 eur

Statistika 

Běloruští fotbalisté
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Sportingu Lisabon
Fotbalisté US Avellino
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté FC Bari 1908
Narození v roce 1980
Žijící lidé
Muži
Narození 20. března